Hepburnsysteem, een transcriptiemethode
Hepburn Shire, een LGA in de Australische staat Victoria
Hepburn (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Hepburn, een Britse poprockband

Personen:
Audrey Hepburn (1929-1993)
Katharine Hepburn (1907-2003)
Francis Hepburn, Brits majoor-generaal (1779-1835)
John Hepburn, Schots beroepsmilitair (1598?-1636)
James Hepburn, 4e graaf van Bothwell (1535?-1578), 4e echtgenoot van Maria I van Schotland
Thomas Hepburn (~1795-1864), Brits vakbondsleider